Kunststoß ist eine Bezeichnung für folgende Disziplinen des Billards:
 Billard Artistique 
 Trickshot
 Artistic Pool